Autospot.ru (Автоспо́т.ру) — автомобильный сайт в Рунете, бесплатный сервис поиска новых авто со скидками от официальных дилеров. Работает в 52 городах России. Основан в ноябре 2013 года. Летом 2015 года проект был проинвестирован SOL Ventures, Fastlane Ventures, частным инвестором Дмитрием Разореновым и интернет-предпринимателем Сергеем Габестро. Ежемесячно интернет-ресурс продает автомобилей на сумму свыше $30 млн.

История 
Компания Аutospot была запущена в ноябре 2013 года с помощью привлеченных инвестиций компании Fastlane Ventures и частного инвестора Дмитрия Разоренова. Центральный офис компании разместился в Москве в проезде Завода Серп и Молот.

Прототипом для проекта выступил американский стартап TrueCar, созданный в 2005 году. На сегодняшний день один из крупнейших маркетплейсов в США — помогает купить более 300 000 машин ежемесячно.

На старте у компании были большие проблемы с продажами. В год продавалось не более 5-7 автомобилей. Автодилеры неохотно подключались к новой программе. Проблема заключалась еще и в сложности работы сервиса — базы от дилеров выгружались вручную, к 2016-му году данный процесс удалось автоматизировать.

В 2016 году была изменена стратегия продвижения и развития, и уже в первые месяцы работы сервис стал продавать до 10 автомобилей в месяц. В том же году на портале появились предложения с дисконтом. Таким образом, пользователи Рунета впервые получили онлайн-доступ к конечным ценам на новые автомобили от дилеров.

Инвесторы 
В 2014 году площадка получила первые инвестиции от фонда SOL Ventures, основателя Delivery Club Левона Оганесяна и его партнеров и основателя порталов Superjob и «Фабрикант» Сергея Габестро. В 2018 году инвестиции были привлечены от Heron Trade, Mitsubishi Corp. и SOL Ventures.

Представитель Mitsubishi Corp. Такафуми Фудзита:

«Мы уверены, что продажи новых автомобилей и сопутствующих услуг через онлайн-канал будут развиваться и этот сайт станет сильной платформой для продаж машин в России».

Инвесторы приобрели 21% акций Autospot, основная их часть досталась Mitsubishi Corp., для которой это была первая инвестиция в связанные с автомобилями интернет-сервисы в России.

К середине 2021 г. за счет новых инвестиций маркетплейс Autospot хочет увеличить продажи в 10 раз по сравнению с первым полугодием 2018 г., т. е. получить 5% рынка, сообщил генеральный директор Дмитрий Андреев: «Инвестиции пойдут на масштабирование бизнеса, экспансию в регионы и запуск новых направлений – автокредитование и автострахование».

По итогам оценки 2018 года стоимость российского агрегатора выросла до $19,1 млн.

Как работает сервис 
Сервис подключен к складским системам официальных автопартнеров России и показывает наличие автомобиля у дилера в режиме реального времени. Данные со всех автосалонов собраны в одном месте, пользователь выбирает марку и модель, далее ему показываются все доступные варианты авто у всех дилеров, подключенных к сервису. Данные на сайте компании обновляются несколько раз в день.

По словам представителей компании Autospot в среднем покупатель экономит порядка 12% потраченной суммы в сравнении с другими методами приобретения автомобиля. Сам ресурс работает по модели cost per sale и получает от дилера комиссию по факту продажи. На 2020 год на сайте представлено более 50 000 автомобилей 47 марок.

Финансы 
В первые два года своего существования проект продавал около 5-7 автомобилей в год. Однако уже к 2015 году Autospot проводил сделки по покупке-продаже новых машин на сумму свыше $1 млн.

За 2015-й год стартап продал более тысячи семисот автомобилей в Москве, увеличив объем ежемесячных продаж до 120 автомобилей в месяц.

По итогам I полугодия 2017 года с помощью онлайн-сервиса было продано более 2 тысяч новых автомобилей, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уже к концу 2017 года количество проданных авто было на отметке 5 000 штук, а совокупный объем продаж — 7,4 млрд рублей.

В первом полугодии 2018 года с помощью сервиса было продано 5 тысяч машин на 7,5 млрд рублей. А уже к концу года через автомобильный агрегатор было реализовано свыше 11,5 тысячи новых машин на общую сумму 17,9 млрд рублей. Показатели компании выросли в 2,5 раза относительно прошлого года.

2019 год принес компании более 25 млрд рублей, было продано 17 310 автомобилей.

К 2021 году компания планирует увеличить продажи автомобилей через Интернет в 10 раз, получив тем самым 5% рынка.

Руководство 
Генеральный директор Autospot.ru (ООО «АВТОСПОТ») — Андреев Дмитрий Александрович.

Продукты и сервисы 
На июнь 2020 года сайт имеет несколько сервисов для пользователей:

 Cервис по подбору новых автомобилей.
 Сервис по поиску выгодных цен и записи на техобслуживание в Москве.
 Каталог подержанных автомобилей от официальных дилеров Москвы.
 Сервис для покупки нового авто по программе трейд-ин.
 Сервис выбора кредитных программ для покупки авто.
 Программа лояльности для зарегистрированных пользователей.
 Календарь с новинками и возможностью предзаказа.
 Блог с аналитикой и советами от автоэкспертов.

Примечания

Ссылки